Rigele  ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Rigele (1879–1940), slowakischer Zeichner und Bildhauer
 Friedrich „Fritz“ Rigele (1878–1937), österreichischer Alpinist und Jurist